

Беатріс — місто, штат Алабама
 Беатріс — місто, штат Небраска